Азиатский клубный чемпионат сезона 2000/2001 — юбилейный 20-й розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Победителем турнира стал южнокорейский «Сувон Самсунг Блюуингз», ставший третьим представителем своей страны, выигравшим трофей. Японский «Джубило Ивата» второй сезон подряд уступил в финале.

Результаты

Первый раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Второй раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Четвертьфинальный раунд

Западная Азия

Восточная Азия

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

2000/01
Футбол в Азии в 2000 году
Футбол в Азии в 2001 году